Роз'їзд 69 — селище, Жанааркинський район, Карагандинська область, Казахстан
 Роз'їзд 69 — селище, Могойтуйський район, Забайкальський край, Росія